Dalheim kan syfta på:

Geografi

Luxemburg 

 Dalheim, Luxemburg, huvudort i kommunen Dalheim, 
 Dalheim, Luxemburg (kommun), kommun i kantonen Remich

Tyskland 

 Dalheim, Rheinland-Pfalz, kommun,